Hamry può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hamry, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Hamry, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Hamry nad Sázavou, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina